Dorfkirche Willmersdorf steht für:
 Dorfkirche Willmersdorf (Cottbus)
 Dorfkirche Willmersdorf (Stöbritz) siehe: Dorfkirche Stöbritz
 Dorfkirche Willmersdorf (Werneuchen)
Siehe auch:
 Dorfkirche Wilmersdorf